Coswig ist der Name zweier deutscher Städte, die beide an der Elbe liegen:
 Coswig (Sachsen) im Landkreis Meißen in Sachsen
 Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt  

Siehe auch:
 Neucoswig
 Koßwig